Межгайцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Межгайцы — село в Любешовском районе Волынской области.
 Межгайцы — село в Самборском районе Львовской области.